Стеллих — фамилия:

 Стеллих, Иван Петрович — Георгиевский кавалер (подполковник; № 3195; 26 ноября 1816; за выслугу лет).
 Стеллих, Пётр Иванович — Георгиевский кавалер (генерал-майор; № 1299; 26 ноября 1802; за выслугу лет).